

Особи 

Альбукерке () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Кароліна Альбукерке — бразильська волейболістка
 Кассіо Альбукерке дос Анжос — бразильський футболіст
 Лусіліо де Альбукерке — бразильський художник
 Марія Луїс Альбукерке — португальська економістка й політична діячка

Топоніми 
 Альбукерке — місто у штаті Нью-Мексико, США
 Лос-Ранчос-де-Альбукерке (Нью-Мексико) — селище у штаті Нью-Мексико, США

Інше 
 Міжнародний аеропорт Альбукерке — міжнародний аеропорт, що обслуговує місто Альбукерке, Нью-Мексико (США).